Daniël Deprez is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken, gespeeld door Hubert Damen. Deprez is alleen te zien in het eerste seizoen. Hij wordt vaak DD genoemd door zijn collega's.

Seizoen 1 

Deprez is in het eerste seizoen de commissaris van het team en bovendien dirigent van de politieharmonie. Onder druk van "zijn" Mireille heeft hij voor zijn carrière gekozen, een besluit waar hij het soms wel moeilijk mee heeft. Soms maakt hij echter misbruik van zijn functie, zo loodst hij een keer een vriend van hem door een autovrije zone, onder het motto: "Ik maak gebruik van mijn strepen." Voor deze zelfde vriend is hij vergeten zijn dossier door te sturen naar het parket. Deze fout wordt hem fataal. Raymond neemt de schuld op zich en komt er goed van af, maar Deprez voelt zich schuldig. Na een aantal dagen "ziek" te zijn geweest, maakt hij aan Raymond bekend dat hij ermee gaat stoppen.

Daniël Deprez wordt opgevolgd door Kris Geysen.

Deprez